Consell Nacional de Nagaland (del seu nom en anglès Naga National Council), organització política de Nagaland, a l'Índia
 Native National Congress, moviment polític històric sud-africà, antecedent del Congrés Nacional Africà